Валентин Иванов може се односити на:

 Валентин Иванов (фудбалер, рођен 1934) (1934—2011)
 Валентин Иванов (судија) (1961—)
 Валентин Иванов (фудбалер, рођен 2000) (2000—).